Сысе́рть — посёлок в составе муниципального образования «город Екатеринбург» в Свердловской области, подчинён Чкаловскому району Екатеринбурга.

Посёлок Сысерть следует отличать от города Сысерть, являющегося центром одноимённого городского округа.

В посёлке находится грузовая железнодорожная станция Сысерть. Площадь поселка составляет 0,620 кв.км.

География 
Посёлок расположен к востоку от Срединного Уральского хребта, на южных склонах горного массива Уктусские горы, на открытом участке переменно-лесистой местности, находится в нескольких километрах к югу от областного центра города Екатеринбурга. Расстояние до бывшего центра Шабровского поселкового совета посёлка Шабровский — 6 км. Ближайшие населённые пункты: крупные посёлки Горный Щит и Шабровский и небольшие посёлки Полеводство и Курганово.

История 
28 апреля 1963 года был издан приказ Министерства путей сообщения №Г-10739: станция Вьюхино Свердловской железной дороги переименована в станцию Арамиль. Впоследствии станция Арамиль была переименована в станцию Сысерть.

Инфраструктура 

В центре посёлка есть памятник в честь погибших в Великой Отечественной войне.

Транспорт 
Через посёлок проходит железнодорожная линия Екатеринбург — Полевской, на которой в пределах посёлка находится пассажирская станция Сысерть. К северо-западу от посёлка Сысерти находится пересечение линии с южной объездной железнодорожной веткой Екатеринбурга, проходящей к северу от посёлка. Добраться до посёлка можно из Екатеринбурга и города Полевского на электричке; также из Екатеринбурга можно доехать на городском автобусе либо на такси.

Промышленность 

 Рядом с  посёлком функционирует лесотехническая компания, а также логистический центр.

Население 
По переписи 2010 года в посёлке проживало 827 человек, в том числе 394 мужчины и 433 женщины. Преобладающая национальность (на 2002 год) — русские (84 %).

Долговременная динамика численности населения:

Примечания

Литература 
 
 

Населённые пункты в составе муниципального образования «город Екатеринбург»
Чкаловский район Екатеринбурга
Населённые пункты, вошедшие в состав Екатеринбурга